Agnes Moorehead
Alan Moorehead

Desambiguação